Бедеро има више значења:
 Бедеро Валкувија
 Брецо ди Бедеро